Shunt – in elettrotecnica è una resistenza elettrica che costituisce una deviazione (percorso secondario) per la corrente rispetto ad un circuito principale. Nelle tecnica ferroviaria viene anche detto indebolimento di campo ed è applicato ai motori delle locomotive elettriche.
 Shunt – in medicina si intendono comunicazioni artificiali terapeutiche o patologiche tra due cavità.